Билимович — фамилия. Известные носители:

 Билимович, Александр Дмитриевич (1876—1963) — российский и американский экономист.
 Билимович, Антон Дмитриевич (1879—1970) — российский и югославский математик, педагог.
 Билимович, Борис Феофанович — советский физик, популяризатор науки.
 Билимович, Галина Николаевна (род. 1928) — советский и российский химик.
 Билимович, Зинаида Арефьевна (род. 1919) — советский археолог и искусствовед, сотрудник Эрмитажа.

 Киселёва, Елена Андреевна (Киселёва-Билимович; 1878—1974) — русская художница, жена Антона Дмитриевича Билимовича.